Beachlands (Australie-Occidentale)
 Beachlands (Nouvelle-Zélande)